Název Rosnice má více významů:
 Rosnice (dalekohled) – zařízení, které má zabránit rosení zrcadla nebo čočky astronomického dalekohledu
 Rosnice (Karlovy Vary), část města Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary
 Rosnice (Všestary), část obce Všestary v okrese Hradec Králové
 Rosnice (žába) – Litoria, rod malých žab z čeledi rosničkovití

Externí odkazy